Валверде има више значења:
 Валверде (Алесандрија), је насеље у Италији у округу Алесандрија, региону Пијемонт
 Валверде (Катанија), је насеље у Италији у округу Катанија, региону Сицилија
 Валверде (Сијена), је насеље у Италији у округу Сијена, региону Тоскана
 Валверде (Матаморос), насеље је у Мексику у савезној држави Коавила у општини Матаморос
 Валверде (Охинага), насеље је у Мексику у савезној држави Чивава у општини Охинага
 Валверде (Сан Мигел ел Алто), насеље је у Мексику у савезној држави Халиско у општини Сан Мигел ел Алто

Особе 
 Алехандро Валверде, је шпански професионални бициклиста.